Radun oder Raduń heißen folgende geographische Objekte:

 Raduń (Dziemiany), Dorf in der Gemeinde Dziemiany, Woiwodschaft Pommern, Polen (deutsch Raduhn)
 Raduń (Chojna), Dorf in der Gemeinde Chojna, Woiwodschaft Westpommern, Polen (Raduhn)
 Raduń (Choszczno), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern, Polen (Raduhn) 
 Raduń (Gryfice), Dorf in der Gemeinde Gryfice, Woiwodschaft Westpommern, Polen (Radduhn)
 Raduń (Goleniów), ehemaliges Dorf in der Gemeinde Goleniów, Woiwodschaft Westpommern, Polen (Schwabach)
 Raduń (Wielowieś), Ort in der Woiwodschaft Schlesien, Polen (deutsch Kolonie Radun)
 Raduň, dt. Radun, Ort in Mähren, Tschechische Republik
 Radun (Belarus), Kleinstadt im Rajon Woronowo in der Woblasz Hrodna (Oblast Grodno), Belarus (ehemalige polnische Bezeichnung)

Siehe auch:
 Raduhn